La route départementale 19, ou RD 19, ou D19, est présente dans les départements suivants :
 dans les départements de l'Ardèche et de la Lozère, elle relie Luc à Lalevade-d'Ardèche.
 dans le département de l'Essonne, elle relie Fleury-Mérogis à Breux-Jouy.
 dans le département d'Eure-et-Loir, elle relie Jouy, dans la vallée de l'Eure, à Guillonville, où elle rejoint la route départementale 935.
 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Ardengost, dans la vallée de l'Eure, à Saint-Lary-Soulan,

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

019